Merișani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Merișani (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Merișani (Băbăița), Dorf im Kreis Teleorman
 Merișani (Dobrotești), Dorf im Kreis Teleorman